Perje lehetséges jelentései:

 Perje (Poa), a perjefélék (Poaceae) családjának névadó nemzetsége
 Perje, romániai település Szilágy megyében
 Perje, a Gerje-Perje síkság területén a Gerjébe torkolló kis vízfolyás